Cornut steht für:

 Cornut, Name in Gallo der Gemeinde Corps-Nuds im Département Ille-et-Vilaine, Frankreich

Cornut ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Cornut-Gentille (1909–1992), französischer Politiker, Kolonialadministrator und Diplomat
 Jacques Philippe Cornut (1606–1651), französischer Botaniker
 Samuel Cornut (1861–1918), Schweizer Schriftsteller

Siehe auch:
 Cornu
 Cornuz